A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1906–1907-es szezonja volt a bajnokság 12. kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a bajnok pedig ismét a Royal Union Saint-Gilloise lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1